Залингей (, Zalingei или Zalinjay) — город в Судане, столица провинции Центральный Дарфур. Кроме того, город — административный центр округа Заллинги (Zallingi District, ). Население города на 2009 г. — 27 258 чел.

В городе находится Залингейский университет (University of Zalingei).

Транспорт 
Город обслуживает Залингейский аэропорт (Zalingei Airport, ).

Климат 
По классификации климатов Кёппена у Залингея жаркий семиаридный климат (BSh). В дневное время температура всегда высокая и достигает пика в марте, апреле и мае, когда она может подниматься до 40 °C. Сезон дождей наступает в середине года, когда разница между температурами дневного и ночного времени минимальна, когда температура в дневное время ниже, но всё ещё высокая, достигающая минимума в августе. С другой стороны температура в ночное время достигает минимума с ноября по февраль, когда разница между температурами дневного и ночного времени максимальна, и температура в ночное время падает до 6 °C.

См. также 
 Судан
 Центральный Дарфур
 Города Судана

Примечания 

Города Судана
Дарфур